Lei do Banimento (Brasil)
Lei do Banimento (Portugal)